Stati Uniti d'America
 Lake Mary – comunità non incorporata della Contea di Mono, California
 Lake Mary – città della Contea di Seminole, Florida